Michael Ball se puede referir a:

 Michael Ball, futbolista inglés.
 Michael Ball, cantante británico.